Andrea Dovizioso, bijnaam: Dovi (Forlimpopoli, 23 maart 1986) is een Italiaans motorcoureur. Hij werd in 2004 wereldkampioen in de 125cc klasse. Hij verruilde in 2013 het MotoGP-team van Yamaha Monster Tech voor het fabrieksteam van Ducati MotoGP.

Carrière

125cc
In 2001 won Dovizioso het Europees kampioenschap 125cc. Dat jaar reed hij ook een race in het wereldkampioenschap, in Mugello, maar viel uit.

In 2002 reed hij zijn eerste volledige seizoen in het wereldkampioenschap voor Scot Honda, en finishte al 16e in het klassement, met als beste resultaat de negende positie. het jaar daarna, 2003, bleef Dovizioso bij dit team en werd 5e in het kampioenschap, met 4 podium finishes. Het seizoen 2004 reed hij nog steeds voor Scot en pakt hij de titel overtuigend; 6 overwinningen en daarnaast nog 5 podia.

250cc
In 2005 maakte Dovizioso de overstap naar de 250cc, met het Scot team. Zijn eerste seizoen was meteen goed voor een 3e plaats in het kampioenschap. Hij werd daarmee ook "rookie of the year". Zijn 2e seizoen was ook goed, met een 2e plaats in het kampioenschap, maar Dovizioso moest zijn meerdere erkennen in Jorge Lorenzo. Het jaar 2007 werd hij opnieuw 2e in het kampioenschap, weer achter Lorenzo.

MotoGP
In 2008 maakt Dovizioso de overstap naar de koningsklasse van de motorsport, de MotoGP. Hij kwam opnieuw uit voor Team Scot Racing. Zijn beste resultaat dat jaar was een derde plaats, maar hij was ook regelmatig net naast het podium te vinden op de vierde plaats.

Vanwege de goede resultaten maakte Dovizioso vanaf 2009 deel uit van het Repsol Honda fabrieksteam. Hij pakte zijn eerste overwinning op het circuit van Donington.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Italiaans motorcoureur
MotoGP-coureur